Panov je priimek več oseb:
 Mihail Fjodorovič Panov, sovjetski general
 Vasilij Nikolajevič Panov, sovjetski šahist in novinar

Ruski priimki